Monte Cinto – la più alta vetta della Corsica
Monte Cinto – monte dell'isola di Delo, Grecia
Monte Cinto – monte della provincia di Padova
Cinto Caomaggiore – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
Cinto Euganeo – comune italiano in provincia di Padova